Bridgewater Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bridgewater Historic District (Bridgewater, Pennsylvania), NRHP-ID: 96000713
 Bridgewater Historic District (Bridgewater, Virginia), NRHP-ID: 84000477